Эвкалипт — многозначный термин.

Значения 
 Эвкалипт — многочисленный род вечнозелёных деревьев или кустарников из семейства Миртовые.
 Эвкалипт — город в Боливии в департаменте Оруро.
 «Эвкалипт» — картина нидерландского художника Пита Мондриана, написанная в 1912 году.
 «Эвкалипт» — рассказ австралийского писателя Мюррея Бэйла, опубликованный в 1998 году.
 «Эвкалипт» — незаконченная экранизация одноимённого рассказа австралийского писателя Мюррея Бэйла с Расселом Кроу и Николь Кидман в главных ролях; в настоящее время проект остановлен.
 Р-832 «Эвкалипт» — универсальная авиационная бортовая командная радиостанция УКВ/ДЦВ-диапазонов.

Eucalyptus 
 «Eucalyptus» — пост-хардкор альбом американского коллектива «Pitchfork».
 «Eucalyptus» — программна платформа для проведения облачных вычислений в пределах кластера.
 Eucalyptus Systems, Inc. — компания-разработчик программного обеспечения.

См. также 
 Эвкалиптол